Das J. P. Morgan Tournament of Champions 2020 fand vom 9. bis 17. Januar 2020 in der Grand Central Station in New York City in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2019/20 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Platinum. Parallel fand ein Squashturnier der Damen der PSA World Tour der Damen 2019/20 statt. Es gehörte ebenfalls zur Kategorie PSA World Tour Platinum.

Vorjahressieger waren Ali Farag bei den Herren und Nour El Sherbini bei den Damen. Farag schied im Halbfinale gegen Tarek Momen aus, der wiederum im Endspiel gegen Mohamed Elshorbagy das Nachsehen hatte. Elshorbagy gewann die Finalpartie mit 9:11, 11:7, 11:8 und 11:5 und sicherte sich mit dem Titelgewinn gleichzeitig die Rückkehr an die Spitze der Weltrangliste zum 1. Februar 2020. Bei den Damen erreichte El Sherbini erneut das Finale, unterlag in diesem aber Camille Serme mit 8:11, 6:11 und 7:11.

Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden aus jeweils 48 Spielern. Die acht besten Spieler bei den Herren und die 16 besten Spielerinnen bei den Damen wurden gesetzt. Per Wildcard erhielten Chris Hanson und Christopher Gordon bei den Herren sowie Marina Stefanoni bei den Damen jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug jeweils 195.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf thesquashsite.com (englisch)

Einzelnachweise 

2020
PSA World Tour 2019/20
PSA World Tour der Damen 2019/20
Sportveranstaltung in Manhattan